Juan Zúñiga ist der Name folgender Personen:

* Juan Zúñiga (* 1985), kolumbianischer Fußballspieler
 Juan Domingo de Zuñiga y Fonseca (1640–1716), Graf von Monterrey und Statthalter der spanischen Niederlande
 Juan Eduardo Zúñiga (1919–2020), spanischer Schriftsteller und Übersetzer
 Juan Manuel Zúñiga (Ángel Azteca; 1963–2007), mexikanischer Wrestler